

Toponymes 

 Newport West : une circonscription parlementaire britannique située au pays de Galles ;
 Newport West : une circonscription de l'Assemblée nationale du Pays de Galles ;
 Newport West : un district de Kingston, capitale de la Jamaïque.

Homonymie de toponyme